1890/91 was het derde seizoen van de Engelse voetbalcompetitie. Everton werd voor de eerste keer landskampioen.

The Football League

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

The Football Alliance

FA Cup
 Blackburn Rovers 3 - 1 Notts County

Referenties 

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1890/91